Amphoe Na Chueak (Thai ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Süden der Provinz Maha Sarakham. Die Provinz Maha Sarakham liegt im Zentrum der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Amphoe Na Chueak grenzt an die folgenden Distrikte (von Norden im Uhrzeigersinn): an die Amphoe Kut Rang, Borabue, Wapi Pathum, Na Dun und Yang Sisurat in der Provinz Maha Sarakham, an Amphoe Na Pho der Provinz Buriram, sowie an die Amphoe Nong Song Hong und Pueai Noi der Provinz Khon Kaen.

Geschichte 
Na Chueak wurde am 19. Juli 1960 zunächst als „Zweigkreis“ (King Amphoe) eingerichtet, indem er vom Amphoe Borabue abgetrennt wurde.
Im Juli 1963 erfolgt dann die Heraufstufung zum Amphoe.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Na Chueak ist in zehn Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 146 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Na Chueak (Thai: ), bestehend aus Teilen der Tambon Na Chueak und Khwao Rai

Außerdem gibt es zehn „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Na Chueak (Thai: )
 Samrong (Thai: )
 Nong Daeng (Thai: )
 Khwao Rai (Thai: )
 Nong Pho (Thai: )
 Po Phan (Thai: )
 Nong Mek (Thai: )
 Nong Ruea (Thai: )
 Nong Kung (Thai: )
 San Pa Tong (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Informationen zu Amphoe Na Chueak von amphoe.com (in thailändischer Sprache)

Na Chueak